Лев Миха́йлов:
 
 Михайлов, Лев Иванович (1923—1973) — советский кинооператор.
 Михайлов, Лев Михайлович (Елинсон; партийный псевдоним — Политикус; 1872—1928) — большевик, председатель первого легального Петербургского комитета РСДРП(б).
 Михайлов, Лев Николаевич (1936—2003) — русский советский кларнетист и саксофонист.